Аутильо-де-Кампос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 30,53 км². Население — 155 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 33 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии